USS Guadalcanal ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Guadalcanal (CVE-60), Geleitflugzeugträger
 USS Guadalcanal (LPH-7), Amphibien-Angriffsschiff